«Эббу Вейл» (, ) — бывший валлийский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1888 году. Расформирован в 1998 году. Домашние матчи проводил на стадионе «Юджин Кросс Парк», вмещающем 8000 зрителей.

История 
До образования Футбольной лиги Уэльса в 1992 году «Эббу Вейл» выступал в чемпионате Южного Уэльса и национальном кубке. В сезоне 1925/26 команда единственный раз в своей истории вышла в финал кубка, где обыграла «Суонси Сити» со счётом 3:2.
Дважды — в 1953 и 1988 годах — «Эббу Вейл» становился чемпионом Южного Уэльса.

В первом чемпионате Уэльса клуб занял четвёртое место, а нападающий «Эббу Вейл» Стив Вудс стал лучшим бомбардиром турнира, забив 29 мячей.
В последующие 3 года команда занимала места в середине турнирной таблицы чемпионата, став впрочем финалистом кубка лиги в 1996 году. По итогам чемпионата 1996/97 «Эббу Вейл» финишировал третьим и получил право представлять Уэльс в кубке Интертото—1997. Первый же домашний матч турнира — против австрийского ГАКа — принёс валлийцам ничью, однако остальные 3 матча клуба на групповом этапе закончились поражениями и, заняв последнее место в группе, «Эббу Вейл» выбыл из розыгрыша.

В чемпионате 1997/98 «Эббу Вейл» вновь занял третье место и опять принял участие в кубке Интертото, в первом раунде которого проиграл норвежскому «Конгсвингеру» с общим счётом 1:9. Вскоре после этого валлийский клуб прекратил существование.

Статистика

Чемпионат Уэльса

Кубок Интертото

Достижения 
 Третье место в чемпионате Уэльса (2): 1996/97, 1997/98
 Обладатель кубка Уэльса (1): 1925/26
 Финалист кубка валлийской лиги (1): 1996
 Чемпион Южного Уэльса (2): 1952/53, 1987/88

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на Weltfussballarchiv.com  

Футбольные клубы Уэльса
Футбольные клубы по алфавиту